Per Derby dell'Altomilanese, si intendono principalmente due competizioni sportive:

 Derby calcistico tra la Pro Patria di Busto Arsizio e l'A.C. Legnano;
 Derby pallavolistico tra FV Busto Arsizio e GSO Villa Cortese.

Derby minori
Nel corso degli anni si sono svolti altri derby dell'Altomilanese, sia calcistici sia in altri sport, considerati minori perché mai disputati nelle rispettive massime serie.

Un esempio può essere il Derby dell'Altomilanese di Basket (Serie B2) tra la Sangiorgese (detti "i draghi") ed i Knights Legnano.

Note